Cotorra kan syfta på:

Colombia 

 Cotorra (kommun), Córdoba, 
 Cotorra (ort), Córdoba,